

Patronyme 

 Charles Spon, médecin français ;
 Jacob Spon, médecin français ;
 Jean François de Spon, diplomate (baron).

Sigle 

 SPON pour SPiegel ONline, site internet du journal allemand Der Spiegel.